Tu ne tueras point désigne :

 Le sixième commandement du décalogue

Roman 

 Tu ne tueras point, roman pour la jeunesse de Antoine Reboul paru en 1968.

Cinéma 

 Tu ne tueras point, court-métrage de Louis Feuillade sorti en 1909 ;
 Tu ne tueras point, (), film  muet de Robert Thornby sorti en 1923 ;
 Tu ne tueras point, film de Claude Autant-Lara sorti en 1961 ;
 Tu ne tueras point, film de Krzysztof Kieślowski sorti en 1988 ;
 Tu ne tueras point, film de Marie Fortin sorti en 1991 ;
 Tu ne tueras point (Hacksaw Ridge), film de Mel Gibson sorti en 2016.
 Tu ne tueras point, film de Jérémie Guez sorti en 2018